Budjonnys Reiterarmee bezeichnet:

die 1. Rote Reiterarmee unter Semjon Michailowitsch Budjonny
Budjonnys Reiterarmee bzw. Die Reiterarmee, den deutschen Titel einer Sammlung von Erzählungen von Isaak Babel

siehe auch

Die erste Reiterarmee, Schauspiel des sowjetischen Dramatikers Wsewolod Witaljewitsch Wischnewski (1900–1951)